Челкасы — название населённых пунктов в России:

 Челкасы — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Челкасы — село в Урмарском районе Чувашии.
 Челкасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.